Turn the Page peut désigner :
Turn the Page, chanson de Bob Seger de 1973 et reprise par Metallica en 1999.
Turn the Page, album de Waylon Jennings.